Shishi ist der Name folgender Orte:

 Shishi (Quanzhou) (石狮市), kreisfreie Stadt der bezirksfreien Stadt Quanzhou in der chinesischen Provinz Fujian
 Shishi (Yifeng) (石市镇), Großgemeinde im Kreis Yifeng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shishi (Hengyang) (石市乡), Gemeinde im Kreis Hengyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Shishi (Kecheng) (石室乡), Gemeinde im Stadtbezirk Kecheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shishi (Shangrao) (石狮乡), Gemeinde im Kreis Shangrao in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shishi (She) (狮石乡), Gemeinde im Kreis She in der chinesischen Provinz Anhui

Inseln:
 Shishi-jima, eine Insel der Amakusa-Inselgruppe

Personen:
 Shishi Bunroku (1893–1969), ein japanischer Schriftsteller

Shishi steht außerdem für:
 der chinesische Wächterlöwe wird Shishi genannt
 das chinesische Gedicht Löwen-essender Dichter in der Steinhöhle ()
 Shidafu shishi wuguan wird auch kurz Shishi wuguan () genannt
 Shishi (Aktivisten), die politischen Aktivisten des japanischen Bakumatsu
 GNU Shishi, eine freie Implementierung des Netzwerkdienstes Kerberos (Informatik)
 Shishi odoshi, ein japanisches Wasserspiel

Siehe auch:
 Chichi